«Эргрюте» (Örgryte IS) — шведский футбольный клуб из Гётеборга. Клуб, основанный 4 декабря 1887 года, был одним из лидеров шведского футбола в начале XX века, 12 раз за свою историю выиграв шведский чемпионат. В 2007—2008 годах выступал в лиге Суперэттан, в 2008 вернулся в Аллсвенскан.

История 
Клуб «Эргрюте ИС» был основан 4 декабря 1887 года. Он участвовал в первом футбольном матче в Швеции 22 мая 1892 против «ИС Люкканс Сольдатер» и выиграл его со счётом 1:0. Выиграл первые 4 чемпионата Швеции по футболу (1896—1899 гг.).

Достижения 
 Чемпион Швеции (12 раз): 1896, 1897, 1898, 1899, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1913, 1985
 Победитель Шведской серии (4 раза): 1910, 1911/12, 1920/21, 1923/24
 Победитель Аллсвенскан: 1926, 1928
 Обладатель Кубка Швеции 2000

Текущий состав 
По состоянию на 17 октября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Известные игроки 
  Маркус Альбек
  Юхан Эльмандер
  Сэмми Макилрой
  Афонсо Алвеш
  Ола Тойвонен
 Садику, Эрьон

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации 
 Сайт болельщиков 

Футбольные клубы Швеции
Спорт в Гётеборге